Forsnäs kan avse:

 Forsnäs, Ydre kommun – en herrgård i Ydre kommun
 Forsnäs, Södermanland – en herrgård i Flens kommun
 Forsnäs kapell – en kyrkobyggnad i Råneå församling